Финал Кубка Америки 2011 года стал 17-м финалом самого важного футбольного события Латинской Америки, завершив розыгрыш Кубка Америки 2011, футбольного турнира, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Матч прошёл 24 июля 2011 года на стадионе «Монументаль Ривер Плейт» в Буэнос-Айресе. В нём встретились сборная Уругвая и сборная Парагвая, дошедшая до финала без единственной победы в основное и дополнительное время, это первый случай в турнире за всё его существование.

 одержали победу 3:0 над , тем самым не проиграв ни одного матча на турнире и став в рекордный 15-й раз обладателями Кубка Америки. Уругвай, как чемпион Южной Америки, получил право участвовать в Кубке конфедераций 2013, который прошёл в Бразилии.

Лучшим игроком финала и всего турнира был признан уругваец Луис Альберто Суарес. Диего Форлан, оформивший дубль в этом матче, сравнялся с Эктором Скароне по количеству забитых мячей за сборную — 31.

Путь к финалу

Статистика матча

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Америки 2011 
 Статистика на официальном сайте КОНМЕБОЛ

2011
Матчи сборной Уругвая по футболу
Матчи сборной Парагвая по футболу
Спорт в Аргентине в 2011 году
События 24 июля
Июль 2011 года
Кубок Америки по футболу 2011